Вурмбранд () — фамилия австрийского происхождения. Известные носители:

 Вурмбранд, Гундаккар (1838—?) — австрийский государственный деятель и археолог.
 Вурмбранд, Ричард (1909—2001) — румынский лютеранский священник, общественный деятель, писатель, педагог и политзаключённый. Входит в число 100 величайших румын.
 Вурмбранд-Штуппах — австрийский дворянский род.
 Вурмбранд-Штуппах, Стефани (1849—1919) — венгерский композитор, музыкант.

Примечания